Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 прошли 18–19 августа. Приняли участие 50 спортсменов из 42 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 153   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004